Эта статья о певце. О мастере боевых искусств см. статью Кук, Дэвид Чарльз.
Дэвид Роланд Кук (, Хьюстон, США, 20 декабря, 1982) — американский рок-певец, победитель музыкального телешоу American Idol сезона 2008 года (сезон 7). Опередил финалиста Дэвида Арчулета на 12% голосов. До участия в конкурсе выпустил свой первый альбом Analog Heart. В ноябре 2008 году выпустил альбом, ставший платиновым по сертификации RIAA.

Дискография

Студийные альбомы 
 Analog Heart (2006)
 David Cook (2008)
 This Loud Morning (2011)

EP 
 American Idol (2006)

Ссылки 
 David Cook official website
 David Cook at Internet Movie Database
 David Cook at YouTube
 David Cook's official MySpace page
 Information on Adam Cook, David's Brother

Участники American Idol
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Выпускники Университета Центральной Миссури